э́рзя:

 Эрзя (Эрзяне) — один из мордовских народов.
 Эрзя (Эрзянский язык) — один из мордовских языков.